Ipiranga puede hacer referir a:

 Ipiranga, municipio del estado brasilero de Paraná. 
 Ipiranga, riachuelo de São Paulo. 
 Ipiranga, subprefectura de la ciudad de São Paulo.
 Ipiranga, distrito de la ciudad de São Paulo, en la subprefectura homónima.
 Ipiranga, barrio de la ciudad de São Paulo, en el distrito homónimo.
 Ipiranga, barrio de Belo Horizonte.
 Grupo Ipiranga, empresa petrolera brasileña.
 Ipiranga, casa en Petrópolis, más conocida como Casa dos Sete Erros.